Цзяочэ́н — китайский топоним:
 Цзяочэн (Люйлян) (交城) — уезд городского округа Люйлян провинции Шаньси
 Цзяочэн (Ниндэ) (蕉城) — район городского подчинения городского округа Ниндэ провинции Фуцзянь